Amy Brown (1783-1876), maîtresse ou, peut-être, première épouse de Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry.
 Amy Brown (née en 1972), artiste américaine.